

Astronomia 
 Cratere Copernico – cratere sulla Luna
 Cratere Copernico – cratere su Marte

Persone 
 Niccolò Copernico – astronomo del Rinascimento
 Roberto Copernico – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano

Altro 
 Copernico – personaggio di Ritorno al futuro
 Copernico – singolo di Enigma del 2019
 Aeroporto di Breslavia-Niccolò Copernico – aeroporto della città polacca di Breslavia
 Copernico Pitagorico - Personaggio dei fumetti antenato di Archimede Pitagorico e aiutante di Fantomius